

Miejscowości

Czechy 
 Ostrawa (niem. Ostrau) – miasto, stolica kraju morawsko-śląskiego

Niemcy 
 Ostrau – dzielnica Bad Schandau  
 Ostrau – dzielnica gminy Elsteraue w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland
 Ostrau – dzielnica gminy Petersberg, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Saale
 Ostrau – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Ostrau – wspólnota administracyjna w Saksonii, w powiecie Mittelsachsen